Makara steht für:

 Makara (Mythologie), Reittier von Varuna und Ganga in der indischen Mythologie
 Makara, anderer Name für das Sternbild Steinbock (Sternbild) 
 Makara, anderer Name für Seven Sisters (Traumzeit) in der Mythologie der australischen Aborigines

Makara ist der Name folgender Orte: 
 Makara (Neuseeland), Gemeinde bei Wellington, Neuseeland